Schlaggraben ist der Name folgender Orte:

 Schlaggraben (Gemeinde Trattenbach), Ortsteil von Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Schlaggraben (Gemeinde Breitenau), Katastralgemeinde von Breitenau am Hochlantsch, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Schlaggraben bezeichnet weiters:
 Schlaggraben (Nauen-Paretzer-Kanal), Zufluss zum Nauen-Paretzer-Kanal, Brandenburg